Jan W. Zamorski (ur. 1949) - geolog i żeglarz
 Kordian Józef Zamorski (1880-1983) – generał
 Krzysztof Zamorski (historyk) (ur. 1952) – historyk
 Krzysztof Zamorski (muzyk) (ur. 1934) – muzyk
 Zbigniew Zamorski (fl. ca 1925–1932) – tłumacz